Prince eller Princé kan syfta på:

 Prince (artist) – en amerikansk artist
 Prince (datorspel)
 Prince Sports – en amerikansk tillverkare av sportutrustning
 House of Prince – ett danskt tobaksbolag
 Prince (tobak) – ett cigarett- och snusmärke

Geografi

Antarktis 

 Mount Prince,

Frankrike 

 Princé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Haiti 

 Cabaret (ort), Ouest,

Kanada 

 Prince, Ontario – en kommun

USA 

 Prince (ort), West Virginia, Fayette County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Haitiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar